Эрнест:

 Эрнест Опавский (ок. 1415—1464) — князь Опавский и Жебицкий.
 Эрнест, Джон (1922—1994) — американский художник, график и скульптор, представитель абстракционистского и конструктивистского течений в искусстве.

См. также 
 Эрнст
 Эрнест в лагере — американский художественный фильм, комедия.
 Эрнест садится в тюрьму — американский художественный фильм, комедия.